Vancouver je grad u Kanadi, savezna država Britanska Kolumbija, a može se odnositi i na:

Osobe 
 George Vancouver, birtanski mornarički časnik po kojemu se i koristi naziv Vancouver

Zemljopisni pojmovi 
 grad Vancouver u saveznoj državi Washington, SAD
 otok Vancouver na zapadnoj obali Kanade
 planina Mount Vancouver na granici Yukona i Aljaske
 planina Mount Vancouver na Novom Zelandu
 rijeka Vancouver u Kanadi

Plovila 
 HMCS Vancouver (F6A), razarač S-klase kanadske kraljevske mornarice
 HMCS Vancouver (FFH 331), fregata klase Halifax Kanadske mornarice
 USS Vancouver (LPD-2), desantna platforma klase Raleigh američke ratne mornarice